Saint-Siméon (Eure)
 Saint-Siméon (Orne)
 Saint-Siméon (Seine-et-Marne)
ook:
Saint-Siméon-de-Bressieux, Isère